W sezonie 1955/56 odbyła się 75. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą został Manchester City, który pokonał w finale na Wembley Birmingham City 3:1. 

W każdej rundzie mecze, poza półfinałami i finałem, odbywały się na stadionie drużyny wylosowanej na pierwszym miejscu w parze. Większość spotkań rozgrywano w soboty. W przypadku wyniku remisowego rozgrywano mecz powtórkowy na stadionie drużyny wylosowanej na drugim miejscu w parze. Po 90 minutach powtórki zarządzano dogrywkę; jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia rozgrywano kolejne powtórki na neutralnym stadionie do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Ćwierćfinały

Powtórka

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 Mike Collett, "The Complete Record Of the FA Cup", Cheltenham, 2005
 Guy Lloyd, Nick Holt, "The F.A. Cup - The Complete Story", Londyn, 2005

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis
 

Puchar Anglii w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej